Rawson pode referir-se aos departamentos argentinos:

Rawson (departamento de Chubut)
Rawson (departamento de San Juan)

Desambiguações de topônimos